Flügge steht für:

 flugfähig, siehe Vögel#Brut und Schlüpfen der Jungen
 Flügge, eine Siedlung auf Fehmarn, siehe Fehmarn #Dörfer

Flügge ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Wilhelm Flügge (1772–1828), deutscher lutherischer Theologe
 Christoph Flügge (* 1947), Richter am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien
 Elisabeth Flügge (1895–1983), deutsche Lehrerin und Gerechte unter den Völkern
 Erich von Flügge (1858–1936), deutscher Verwaltungsbeamter und Rittergutsbesitzer
 Erik Flügge (* 1986), deutscher Politikberater und Autor
 Friedrich Flügge (1817–1898), großherzoglicher mecklenburgischer Oberpostamtsdirektor in Rostock
 Georg Ludwig Wilhelm Flügge (1808–1883), deutscher lutherischer Theologe und Senior des Stadtkirchenministeriums in Hannover, siehe Ludwig Flügge
 Gerhard Flügge (1914–1972), deutscher Autor und Herausgeber
 Henning Flügge (1683–1754), deutscher lutherischer Theologe
 Johannes Flügge (1775–1816), deutscher Arzt und Botaniker
 Jürgen Flügge (* 1944), deutscher Dramaturg, Theaterregisseur und Theaterintendant
 Julius Flügge (1843–1920), deutscher Architekt
 Karl Flügge, siehe Carl Flügge
 Ludwig Flügge (Georg Ludwig Wilhelm Flügge; 1808–1883), deutscher lutherischer Theologe
 Ludwig Karl Flügge (1819–1906), deutscher Jurist 
 Manfred Flügge (* 1946), deutscher Schriftsteller
 Marianne Flügge-Oeri (1911–1983), schweizerisch-deutsche Juristin, engagierte sich in der Frauenbildung
 Matthias Flügge (* 1952), deutscher Kunstwissenschaftler und Kurator
 Rufus Flügge (1914–1995), deutscher Theologe und Aktivist der Friedensbewegung
 Sibylla Flügge (* 1950), deutsche Juristin
 Siegfried Flügge (1912–1997), deutscher Physiker 
 Theophil Flügge (1910–1980), deutscher evangelischer Theologe 
 Ulf-Ingo Flügge (* 1948), deutscher Botaniker und Biochemiker

Siehe auch: